Lars Eriksson (1926–1994) – szwedzki piłkarz
 Lars Eriksson (ur. 1961) – szwedzki hokeista
 Lars Eriksson (ur. 1965) – szwedzki piłkarz
 Lars Eriksson (ur. 1980) – szwedzki muzyk